Tschkalowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen:
 in Kasachstan:
 Tschkalowo (Nordkasachstan), im Gebiet Nordkasachstan
 Tschkalowo (Qaraghandy), im Gebiet Qaraghandy
 Tschkalowo (Südkasachstan), im Gebiet Südkasachstan

 in Russland:
 Tschkalowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Enzuhnen, 1938–1946 Rodebach, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Tschkalowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Tschkalowo (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Tschkalowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Tschkalowo (Saratow, Jerschow), in der Oblast Saratow, Rajon Jerschow
 Tschkalowo (Saratow, Krasny Kut), in der Oblast Saratow, Rajon Krasny Kut
 Tschkalowo (Saratow, Sowetskoje), in der Oblast Saratow, Rajon Sowetskoje

Tschkalowo ist der ehemalige Name:
 des Dorfes Beibarys im Gebiet Atyrau, Kasachstan (bis 2007)
 des Selo Kurtschaloi in der Republik Tschetschenien, Russland (1944–1957)

Siehe auch:
 Tschkalowe (Begriffsklärungsseite), ukrainische Form